Елена Анатольевна Александрова (17 декабря 1950 года, Москва, СССР) — фигуристка из СССР, чемпионка СССР 1970 года в женском одиночном катании. Мастер спорта СССР. Окончила ЛГПИ.

Спортивные достижения

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва
 

Фигуристы СССР
Выпускники Российского государственного педагогического университета